Sofistiek, filosofische stroming uit de Griekse oudheid
Drogreden, een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt